Нарбой Ганиевич Каримов (1967 г., Бахмальский район, Жиззахская область) — доктор экономических наук, профессор Ташкентского Государственного Экономического университета.

Биография 
Родился 1967 году в Бахмальском районе Жиззахской области.

В 1987—1991 годах учился в Ташкентском институте народного хозяйства. В 1992—1995 годах окончил аспирантуру в Ташкентском финансовом институте, до 2005 года работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой и деканом факультета.

В 1998 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Иностранные инвестиции в экономику Узбекистана и их финансовое обеспечение», в 2007 году докторскую диссертацию на тему: «Проблемы внедрения рыночных механизмов финансирования инвестиций в условиях экономической интеграции» по специальности — «Финансы, денежное обращение и кредит».

С 2005 года по 2011 год занимал должности директора Ташкентского банковского коллежа, начальником управления подбора и управления управленческими и педагогическими кадрами и управления профессиональных колледжей Министерства высшего образования Республики Узбекистан.

C 2017 года — начальник отдела контроля качества образования Ташкентского государственного экономического университета.

Член научного совета Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан и Ташкентского государственного экономического университета.

Автор более 80 научных статей и брошюр, более 20 учебных пособий. Особое внимание уделяет совершенствованию своих профессиональных навыков. Проходил стажировки в Германии, Южной Корее, России, Малайзии, Швейцарии, Китае. Руководит научной работой около 20 исследователей.

Труды 
 Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках
 Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
 Экономическая безопасность
 Банковское кредитование инвестиционных проектов
 Развитие лизинговых услуг в Узбекистане
 Бизнес — диагностика деятельности субъектов предпринимательства на основе бизнес-риска
 Организация венчурного финансирования инновационных технологий

Примечания

Ссылки 
 https://search.rsl.ru/ru/record/01000297513
 http://www.dslib.net/author/karimov-.html

Авторы учебников